LGF steht für:
 Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät (der Humboldt-Universität zu Berlin), siehe Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften
 Librairie générale française, Teil des französischen Hachette-Verlags, der Le Livre de Poche herausgibt
 Ligue Guadeloupéenne de Football, nationaler Fußballverband von Guadeloupe
 Lions Gate Entertainment (NYSE:LGF), kanadisches Medienunternehmen
 Laguna Army Airfield (IATA-Code), Militärflugplatz auf dem Yuma Proving Ground, Arizona

Abkürzung